Мониге́тти (Мониге́ти, ) — русская фамилия, итальянско-швейцарского происхождения. Известные носители:

 Монигетти, Андрей Владимирович — советский лингвист, автор русско-немецких словарей и разговорников.
 Монигетти, Иван Андреевич (род. 1948) — русский виолончелист и педагог. Сын А. В. Монигетти.
 Монигетти, Ипполит Антонович (1819—1878) — русский архитектор, акварелист, академик архитектуры.